Agioi Theodoroi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Áyioi Theódhoroi (ort), Thessalien, Nomós Magnisías, 
 Ágioi Theódoroi (ort i Grekland, Peloponnesos), Nomós Korinthías, 
 Ágioi Theódori, ort, Nordegeiska öarna, Nomós Sámou, 
 Ágioi Theódoroi (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Grevenón, 
 Ágioi Theódoroi (ort i Grekland, Kreta), Nomós Irakleíou, 

Robotskapade Greklandförgreningar